Альтмелон () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Цветль. . Официальный код — 3 25 19.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Ауэр (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии